Kataasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kataasaari (ö, lat 61,50, long 28,17), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Kataasaari (ö, lat 62,12, long 26,91), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar